Mistrzostwa Świata IBSF 2016 rozegrane zostały w dniach 8 - 21 lutego 2016 w Igls. Odbyły się trzy konkurencje bobslejowe, dwie skeletonowe oraz konkurencja mieszana bobslejowo-skeletonowa. Wcześniej odbyły się tu mistrzostwa w latach 1935 (dwójki bobslejowe), 1963, 1991 (skeleton), 1993 (bobsleje) oraz 2000 (skeleton).

Skeleton

Mężczyźni 
 Data: 19.02.2016

Kobiety 
 Data: 20.02.2016

Bobsleje

Mężczyźni

Dwójki 
 Data: 14.02.2016

Czwórki 
 Data: 21.02.2016

Kobiety

Dwójki 
 Data: 13.02.2016
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Pozycja
! Zawodniczka
! Państwo
! Ślizg 1
! Ślizg 2
! Ślizg 3
! Ślizg 4
! Wynik
! Strata
|- bgcolor="gold"
|bgcolor="gold" | 1
|align=left|Anja Schneiderheinze-Stöckel Annika Drazek
|align=left|
|52,94
|53,13
|53,12
|53,19
|3:32,38
| 
|- bgcolor="silver"
| align="center" bgcolor="silver" | 2
|align=left|Kaillie Humphries Melissa Lotholz
|align=left|
|53,07
|53,31
|53,17
|53,16
|3:32,71
| +0,33
|- bgcolor="cc9966"
| align="center" bgcolor="cc9966" | 3
|align=left|Elana Meyers Lauren Gibbs
|align=left|
|53,04
|53,36
|53,32
|53,15
|3:32,87
| +0,49
|-
! 4
|align=left|Stephanie Schneider Lisa Marie Buckwitz
|align=left|
|53,38
|53,35
|53,36
|53,30
|3:33,39
| +1,01
|-
! 5
|align=left|Jamie Greubel Cherrelle Garrett
|align=left|
|53,20
|53,61
|53,53
|53,27
|3:33,61
| +1,23
|-
! 6
|align=left|Christina Hengster Sanne Dekker
|align=left|
|53,54
|53,43
|53,34
|53,41
|3:33,72
| +1,34
|-
! 7
|align=left|Mariama Jamanka Erline Nolte
|align=left|
|53,39
|53,60
|53,59
|53,44
|3:34,02
| +1,64
|-
! 8
|align=left|Katie Eberling Kehri Jones
|align=left|
|53,48
|53,58
|53,75
|53,49
|3:34,30
| +1,92
|-
! 9
|align=left|Elfje Willemsen Sophie Vercruyssen
|align=left|
|53,41
|53,77
|53,76
|53,67
|3:34,61
| +2,23
|-
! 10
|align=left|Aleksandra Rodionowa Nadieżda Widerker
|align=left|
|53,67
|53,68
|53,79
|53,50
|''3:34,64| +2,26
|}

 Konkurencja mieszana 
 Data''': 14.02.2016

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w bobslejach i skeletonie
2016 w skeletonie
2016 w bobslejach
2016 w Austrii
Zawody sportowe w Austrii